Aleksandr Baranov (generaal), een Russische kolonel-generaal
 Aleksandr Baranov (handelaar), een Russische handelaar en directeur van de Russisch-Amerikaanse Compagnie
 Aleksandr Baranov (schaatser), een Russische langebaanschaatser uit de Sovjettijd